Kennedy puede referirse a: ..

Nombre y apellido

 La familia Kennedy, de gran importancia en la historia contemporánea de Estados Unidos.
 John F. Kennedy (John Fitzgerald Kennedy), presidente de los Estados Unidos.
 Robert F. Kennedy, político estadounidense, hermano del anterior.
 Edward Kennedy, político estadounidense, hermano de los anteriores.
 Joseph P. Kennedy, político estadounidense, padre de los anteriores.
 Jacqueline Bouvier Kennedy, esposa de John F. Kennedy.
 Los hermanos Kennedy, revolucionarios argentinos.
 John Kennedy Toole, novelista estadounidense.
 Paul Kennedy, historiador británico.
 Anthony Kennedy, juez Asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
 Charles Kennedy, político británico.
 George Kennedy, actor estadounidense.
 Arthur Kennedy, actor estadounidense.
 Nigel Kennedy, violinista inglés.
 Daniel Kennedy, futbolista estadounidense.
 Blu Kennedy, actor pornográfico estadounidense.
 Kennedy Summers, modelo alemana. 
 John Kennedy, desambiguación.

Botánicos 
D.M.Kenn. - Diana M. Kennedy fl. 1995 
G.C.Kenn. - George C. Kennedy fl. 1976 
Kenn. - George Golding Kennedy 1841-1918 
H.C.Kenn. - H.C. Kennedy fl. 1997 
H.Kenn. - Helen Kennedy 1944- 
J.D.Kenn. - James Domoné Kennedy 1898- 
J.Kenn. - John Kennedy 1759-1842 .
K.Kenn. - K. Kennedy fl. 2001 
L.J.Kenn. - Linda J. Kennedy fl. 1999 
L.L.Kenn. - Lorene L. Kennedy fl. 1959 
P.B.Kenn. - Patrick Beveridge Kennedy 1874-1930.

Lugares 

Kennedy, Alabama.
Kennedy, California.
Kennedy, Minnesota.
Cabo Kennedy (sitio de despegue de la NASA, en Florida).

Avenida Presidente Kennedy, Santiago, Chile.

Parque Kennedy (John F. Kennedy), Distrito de Miraflores, Lima.

Kennedy, localidad de Bogotá.
Ciudad Kennedy, barrio de Bogotá, dentro de la localidad homónima.
Kennedy, localidad de Medellín

Ciudadela Kennedy (ver ubicación en Google Earth), barrio en la ciudad de Guayaquil.

Plaza John F. Kennedy, Barcelona.

Instituciones 
 Universidad Argentina John F. Kennedy.

Empresas 
 
 Grupo Hospitalario Kennedy

Otros 
 Mr. Kennedy Luchador de la WWE, llamado Ken Anderson.
 Kennedy personaje de la serie Buffy la cazavampiros.
 Rubia de Kennedy leyenda urbana de Santiago, Chile.
 La rubia de Kennedy  película chilena basada en la anterior.